Никитовка — название населённых пунктов:

Россия 
 Никитовка — село в Красногвардейском районе Белгородской области.
 Никитовка — посёлок в Гордеевском районе Брянской области, упразднён в 2015 г.
 Никитовка — посёлок в Краснознаменском районе Калининградской области.
 Никитовка — посёлок в Полесском районе Калининградской области.
 Никитовка — деревня в Павлоградском районе Омской области.
 Никитовка — деревня в Свердловском районе Орловской области.
 Никитовка — посёлок в Земетчинском районе Пензенской области.
 Никитовка — село в Пожарском районе Приморского края.
 Никитовка — село в Спасском районе Приморского края.

Украина 
 Никитовка — село в Антрацитовском районе Луганской области.
 Никитовка — село в Тростянецком районе Сумской области.
 Никитовка — село в Ямпольском районе Сумской области.
 Никитовка — станция Донецкой железной дороги

См. также 
 Полковая Никитовка
 Хрущовая Никитовка